Соревнования по стрельбе из лука на летних Олимпийских играх 2016 года прошли с 5 по 12 августа. 128 спортсменов разыграют четыре комплекта наград (по 2 у мужчин и женщин). Соревнования пройдут на территории Самбодрома. Соревнования по стрельбе из лука — единственные, которые проходят в день проведения церемонии открытия Игр в Рио.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Место проведения

Квалификация

Ссылки 
 Стрельба из лука на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016    
 Олимпийский турнир на сайте Международной федерации стрельбы из лука (FITA) 

Стрельба из лука на Олимпийских играх